Iguania (legwanowe) – podrząd gadów łuskonośnych z grupy jaszczurek obejmujący rodziny:
 Agamidae − agamowate
 Chamaeleonidae − kameleonowate
 Corytophanidae − hełmogwanowate
 Crotaphytidae − obróżkogwanowate
 Hoplocercidae
 Iguanidae − legwanowate
 Leiocephalidae 
 Leiosauridae
 Liolaemidae
 Opluridae − madagaskarkowate
 Phrynosomatidae − frynosomowate
 Polychrotidae − długonogwanowate
 Tropiduridae − lawanikowate

Kladogram prezentujący miejsce grupy Iguania na drzewie rodowym łuskonośnych autorstwa Vidala i Hedgesa z 2005 wykonany w oparciu o badania 9 genów DNA jądrowego kodujących białka:

Przypisy

Bibliografia 
 Nazwy zwyczajowe według 
 Frost, D.R.; Etheridge, R.; Janies, D. & Titus, T.A. (2001) Total evidence, sequence alignment, evolution of Polychrotid lizards, and a reclassification of the Igunaia (Squamata: Iguania). American Museum Novitates 3343: 38 pp.